Крестовоздвиженский монастырь — ряд монастырей, главный храм которых освящён в честь Воздвижения Креста Господня.

Монастыри 
 Крестовоздвиженский Белёвский монастырь
 Верхочепецкий Крестовоздвиженский монастырь
 Крестовоздвиженский женский монастырь (Кизляр)
 Крестовоздвиженский Иерусалимский монастырь в с. Лукино
 Крестовоздвиженский Искровский монастырь (Украина)
 Крестовоздвиженский Кылтовский монастырь — женский, в пос. Кылтово Республика Коми (XIX век).
 Крестовоздвиженский Кыртомский монастырь
 Крестовоздвиженский монастырь (Екатеринбург)
 Крестовоздвиженский монастырь (Москва)
 Крестовоздвиженский монастырь (Муром) — женский монастырь в городе Муроме.
 Крестовоздвиженский монастырь (Нижний Новгород)
 Крестовоздвиженский монастырь (Полтава) (Украина)
 Крестовоздвиженский монастырь (Севск) в Брянской области
 Маровский Крестовоздвиженский монастырь
 Свято-Крестовоздвиженский Станоконстантиновский мужской монастырь (Украина)
 Свято-Крестовоздвиженский Старочорторыйский мужской монастырь (Украина)
 Крестовоздвиженский Бизюков монастырь

Крестовые монастыри 
 Ачаирский Крестовый монастырь
 Крестовая пустынь (Сочи)
 Крестовский монастырь (Калуга)
 Онежский Крестный монастырь

Скиты 
 Крестовоздвиженский скит (Холлнэс) — женский скит в Швеции.

См. также 
 Церковь Воздвижения Креста Господня
 Церковь Воздвижения Святого Креста

Примечания

Литература 
 

Крестовоздвиженские монастыри